Сарул ( — светлый, ясный) — сельский населённый пункт в Черноземельском районе Калмыкии. Административный центр Сарульского сельского муниципального образования.

География 
Посёлок Сарул расположен на северо-западе Черноземельского района Калмыкии, в полупустынной местности в пределах Прикаспийской низменности, на правом берегу реки Хар-Зуха, в 11 километрах от автодороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан, в 85 километрах к северо-западу от районного центра.

Климат 
Климат резко континентальный, поселение расположено в сухой жаркой зоне. Средняя температура положительная и колеблется в пределах 9,5-10,5°С. Самый холодный месяц - январь, но наиболее низкие температуры отмечены в феврале.

Абсолютный минимум температур достигает -32..-34°С. Лето жаркое, наиболее высокая температура отмечена в июле 24,4-25,3°С. Абсолютный максимум достигает 40°С. Для климата характерно резкое нарастание тепла весной, что вызывает быстрое подсыхание почвы, сокращение сроков проведения весенних полевых работ. Продолжительность безморозного периода составляет 173-186 дней. Особенностью климата является значительная продолжительность солнечного сияния, которое составляет 182-186 дней в году.

Число дней со снежным покровом составляет 40-54. Высота снежного покрова незначительна – не более 10 см. Глубина промерзания почвы в среднем за зиму - 34 см, а в отдельные наиболее суровые зимы - до 64 см. Число дней с оттепелями достигает 50 в год. Резкая смена погоды приводит к образованию гололёда и уплотнению снега. В течение зимы с гололёдом насчитывается около 16 дней.

Испаряемость за вегетационный период значительно превосходит количество выпадающих осадков. Увлажнение недостаточное, коэффициент увлажнения 0,2-0,3. За вегетационный период число дней с суховеями колеблется от 100 до 125. Территория характеризуется наличием постоянных сильных ветров с преобладание ветров восточного направления. Только в летнее время усиливаются ветры западного направления. Наибольшая скорость ветров наблюдается в январе - марте. Количество дней с сильным ветром в среднем за год составляет 18-36 дней. Отмечаются сильные пыльные бури.

История 
Бывшая ферма. Посёлок начал активно застраиваться в 1970-е годы в связи с созданием по инициативе по Б.Б. Городовикова совхоза "Восточный". Название "Сарул" образовавшемуся посёлку было присвоено в 1977 году.

Самостоятельная сельская администрация - с 1992 года.

В 1999 году совхозу было присвоено имя Героя Советского Союза Б.Б. Городовикова

Население 

Численность населения посёлка, по данным на 2011 год, составляло 492 человека. Несмотря на естественный прирост, численность населения поселка уменьшается из-за миграционного оттока населения . Так в 2011 году в поселение прибыло 18 человек, выбыло – 25 человек. Миграционная убыль составила 7 человек или -14,2‰.

 Национальный состав
Этнический состав населения характеризуется полиэтничностью. Значительную часть (43%) населения составляет коренной этнос – калмыки. Вторыми по численности являются даргинцы – 137 человек или 27,6%. На третьем месте находятся казахи, чья численность составляет 8,0% населения.

Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (43 %)

Экономика 
По состоянию на 2011 года на территории Сарульского СМО работает 17 сельскохозяйственных предприятий из них 16 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 МУП им. Б.Б. Городовикова. В 87 домовладениях со держатся личные подсобные хозяйства. Отраслью специализации сельского хозяйства выступает мясное животноводство (разведение крупного рогатого скота, так и овец)

Социальная сфера 
В посёлке действуют средняя школа, ФАП, дом культуры, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Черноземельского района